20-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 140,3 километра состоялась 27 сентября 1953 года. Победу одержал французский велогонщик Жак Анкетиль.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1953 на FirstCycling
 
 
  

1953 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1953 году
Сентябрь 1953 года